Semjon Boedjonny, Sovjetmaarschalk
 Boedjonny (paard), een Russisch paardenras vernoemd naar de maarschalk
 Boedjonovka ofwel Boedjonnymuts, muts gedragen door het Rode leger tijdens de Russische Burgeroorlog